USS Yorktown (1839)
USS Yorktown (1889)
USS Yorktown (1937)
USS Yorktown (CV-10)
USS Yorktown (CG-48)